Обіньї́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Де-Севр. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 300 км на південний захід від Парижа, 39 км на північний захід від Пуатьє, 55 км на північний схід від Ніора.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 78 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 179,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Обіньї на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Обіньї на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Де-Севр

Примітки 

Муніципалітети департаменту Де-Севр